Oberdambach heißen folgende geographische Objekte:
 Oberdambach (Gemeinde Neulengbach), Dorf in der Gemeinde Neulengbach, Niederösterreich
 Oberdambach (Gemeinden Garsten, Laussa), Ortschaft von Garsten und Ortslage bei Laussa, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Oberdambach (Laussabach), Tal und Bach bei Laussa, Oberösterreich